Nyers peut désigner :
 István Nyers, un footballeur hongrois du  ;
 Rezső Nyers, un homme politique et économiste hongrois;
 Ferenc Nyers, un footballeur franco-hongrois du .